Landsborough steht für:

 Landsborough (Caloundra), ein Vorort von Caloundra im australischen Bundesstaat Queensland

Landsborough ist der Familienname folgender Personen:

 William Landsborough (1825–1886), schottischer Entdecker